Il singolare del Stuttgart Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Haas ha battuto in finale Maks Mirny 6–2, 6–2, 6–2

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Stuttgart Masters 2001
ATP Tour 2001